Avengers: Zjednoczeni (ang. Avengers Assemble, 2013-2019) – amerykański serial animowany stworzony przez Stana Lee i Jacka Kirby'ego, powstały na podstawie wydawnictwa komiksowego Marvel Comics, opowiadający o przygodach grupy superbohaterów zwanych Avengers. Wyprodukowany przez Marvel Animation i Man of Action Studios. Serial zastąpił Avengers: Potęga i moc, który emitowany był w latach 2010-2013.

Światowa premiera serialu miała miejsce 26 maja 2013 roku na amerykańskim Disney XD i jest emitowany do dnia dzisiejszego. W Polsce premiera serialu odbyła się 17 października 2013 roku na antenie Disney XD.

Fabuła 
Serial opowiada o dalszych losach grupy superbohaterów zwanych Mścicielami (ang. Avengers) w skład których wchodzą: Iron Man, Kapitan Ameryka, Thor, Hulk, Hawkeye, Czarna Wdowa i Falcon. Razem przygotowują się do walki z trudnymi do pokonania przeciwnikami.

Obsada 
 Laura Bailey – Czarna Wdowa
 Troy Baker –
 Hawkeye,
 Loki
 Adrian Pasdar – Iron Man
 Bumper Robinson – Falcon
 Roger Craig Smith – Kapitan Ameryka
 Fred Tatasciore – Hulk
 Travis Willingham – Thor

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Seriale telewizyjne zakończone w 2019
Programy Disney XD
Seriale telewizyjne o Avengers